Dån kan avse:

 Dån – oönskat ljud, se buller
 Dån (växter) –  ett släkte av kransblommiga växter